Cocke ist der Familienname folgender Personen:

 C. Lewis Cocke (* 1940), US-amerikanischer Physiker
 John Cocke (1925–2002), US-amerikanischer Informatiker
 John Alexander Cocke (1772–1854), US-amerikanischer Politiker
 Philip St. George Cocke (1809–1861), Brigadegeneral der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 William Cocke (1748–1828), US-amerikanischer Politiker
 William Michael Cocke (1815–1896), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Cocke Creek, Fließgewässer im Fluvanna County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Cocke County Courthouse, in Newport, Tennessee, ID-Nr. 95000538
 Cocke County Memorial Building, in Newport, Tennessee, ID-Nr. 97001139
 Cocke-Martin-Jackson House, in Brandon, Mississippi, ID-Nr. 97000799

Siehe auch:
 Cocke County
 Cock
 Cooke